Deutsche 8. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 8. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 8. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg